

Nom de personne 

 Claude Huan (1924-2016), officier de marine et écrivain français ;
 Huan Fan (mort en 249), ministre du royaume de Wei ;
 Huan Jie (mort en 223), ministre du royaume de Wei ;
 Huan Xiang (1910-1989), journaliste et diplomate chinois.

Huan est un nom individuel, notamment porté par
 le duc Huan de Qi, premier des hégémons de la période des Printemps et Automnes  en Chine ;
 Cao Huan (246-302 ou 303), dernier empereur des Wei ;
 Ma Huan (1380-1460), voyageur chinois du  ;
 Liu Huan (né en 1963), chanteur chinois ;
 Luo Huan (née en 2000), gymnaste chinoise ;
 Quwo Huan Shu (-), premier souverain de l'état de Quwo pendant la période des Printemps et Automnes ;
 Xie Huan (1370-1450), peintre chinois ;
 Xu Huan (née en 1999), footballeuse chinoise ;
 Yang Huan (1234-1299), linguiste chinois du  ;
 Zhang Huan (né en 1965), artiste chinois.

Nom de lieu 

 la rivière Huan (洹), une rivière du bassin de la Hai, dans le Henan en Chine ;
 le xian de Huan (环), une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine.

Autres 
Huan peut faire référence à :
 Huan, un grand chien de chasse de la taille d'un petit cheval dans l'univers fictionnel de la Terre du Milieu de  ;
 Huan Huan, l'un des pandas résidant au zoo de Beauval.